Константи́н Анто́нов:
 Антонов, Константин Акимович (1901—1969) — генерал-лейтенант.
 Антонов, Константин Афанасьевич (род. 1926) — глава муниципального образования «Дворцовый округ», контр-адмирал.
 Антонов, Константин Владимирович (1900—1940) — комсомольский деятель, журналист, юрист и дипломат, педагог, редактор.
 
 Антонов, Константин Фёдорович (род. 1928) — бригадир слесарей-ремонтников Мценского завода алюминиевого литья, Герой Социалистического Труда.
 Примечания